

Anno 
 869 o 869 a.C.

Codici 
 869 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tosa, nella Prefettura di Kōchi, del Giappone

Matematica 
 869 – numero